Ženská čtyřhra Hungarian Grand Prix 2022 probíhala okolo poloviny července 2022. Do deblové soutěže budapešťského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šestnáct párů. Obhájcem titulu rumunsko-maďarský pár Mihaela Buzărnescuová a Fanny Stollárová, jehož členky nestartovaly společně. Buzărnescuová do turnaje nezasáhla. Spoluhráčkou Stollárové se stala krajanka Tímea Babosová, s níž v semifinále nestačila na Piterovou a Zimmermannovou.

Vítězem se stal čtvrtý nasazený pár Gruzínek Jekatěrine Gorgodzeová a Oxana Kalašnikovová, který ve finále zdolal polsko-belgickou dvojici Katarzyna Piterová a Kimberley Zimmermannová. Po dvousetovém průběhu 1–6 a 6–4 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–6]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a z třetí společně odehrané čtyřhry získaly první párovou trofej. Gorgodzeová na okruhu WTA Tour vybojovala druhý deblový titul. Pro Kalašnikovovou to bylo páté takové turnajové vítězství a první od roku 2017.

Nasazení párů

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Hungarian Grand Prix
WTA Tour 2022